Goldsboro steht für: 

 Goldsboro (Georgia), Ort im Bleckley County, Georgia, USA 
 Goldsboro (Maryland), Ort im Caroline County, Maryland, USA 
 Goldsboro (North Carolina), Stadt im Wayne County, USA 
 Goldsboro (Ohio), Ort im Jackson County, Ohio, USA 
 Goldsboro (Pennsylvania), Gemeinde im York County, Pennsylvania, USA 
 Goldsboro (Texas), Ort im Coleman County, Texas, USA 

Goldsboro ist der Familienname folgender Personen: 

 Bobby Goldsboro (* 1941), US-amerikanischer Sänger

Siehe auch:

 Goldsborough